Пояснението се отнася за думи с латински правопис Rosenborg, изписани на кирилица според правилата за транскрипции на български:

Норвегия 
 „Русенборг“, норвежки футболен клуб
 „Русенборг“, норвежки хокеен клуб
 „Русенборг“, местност в Норвегия

Дания 
 Росенбор, датска фамилия принцове и контеси
 „Росенбор“, замък в Дания
 Росенборско сирене, традиционно сирене в Дания

Швеция 
 Русенбори, село в Швеция, на брега на езерото Венерн
 Аугуст Русенбори (1808 – 1873), шведски майстор на музикални органи.

Източници